Fotbollsallsvenskan 1940/1941 hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 4 augusti-10 november 1940 och vårsäsongen spelades 6 april-2 juni 1941.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1940 i Sverige
1941 i Sverige
1940/1941
Fotbollssäsongen 1940/1941